Whitcher est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1811-1852), humoriste américaine
 (1815-1890), auteure et shakers américaine
 (1832-1910), joueur américain de cricket

Voir aussi

Homonymie de patronyme